Haifischbucht steht für:

 ein Teil der Lüderitzbucht, einer Meeresbucht im Südatlantik
 Shark Bay, eine Meeresbucht an der Westküste Australiens
 ein Buch der Reihe Spannend erzählt, Band 129